Блаже́нство:

 Блаженство — счастье, как состояние доброты и наслаждения. Быть на верху блаженства.
 Евангельские заповеди о блаженствах
 «Блаженство» (1814) — стихотворение А. С. Пушкина
 «Блаженство» — пьеса М. А. Булгакова
 Блаженство (фильм, 1997)
 Блаженство (фильм, 1977)
 Блаженство (фильм, 2021)
 Блаженство нагов 
 Его Блаженство